Лиана Либерато (, род. 20 августа 1995 года, Галвестон) — американская актриса кино и телевидения.

Биография 
Лиана Либерато родилась 20 августа 1995 года в Галвестоне, штат Техас, США.

Кинодебют актрисы был в сериале «Детектив Раш». 

В США она стала известна по роли Энни Кэмерон в фильме Дэвида Швиммера «Доверие», который вышел в ограниченном прокате. В 3 года стала играть в театре «Broadway Bound», 7 лет спустя приняла участие в мюзикле «Парни и куколки». 

Стала широко известна после роли в фильме «Лучшее во мне».

Фильмография 
 2005 — Детектив Раш — Шарлотта в детстве
 2005 — C.S.I.: Место преступления Майами — Эми Мэннинг
 2005 — Особый отдел — Дина Пресли
 2007 — Последний пожиратель грехов — Кэди Форбс
 2007 — Тихая гавань — Пип МакКензи
 2008 — Доктор Хаус — Джейн
 2009 — Сыны Анархии — Тристен Освальд
 2010 — Доверие — Энни Кэмерон
 2011 — Что скрывает ложь — Эйвери
 2012 — Экспат — Эми
 2012 — Свободная повозка — Эм Джей
 2012 — Застрял в любви — Кейт
 2013 — Джейк в квадрате — Джоанн в молодости
 2014 — Прибежище/Логово Зверя— Сэм
 2014 — Если я останусь — Ким Шейн
 2014 — Лучшее во мне — Аманда в молодости
 2014 — Дорогая Элеонора — Эли Поттер
 2017 — До костей — Келли
 2017 — 1 миля до тебя — Хенни
 2017 — Послушница — сестра Эмили
 2023– Крик 6–Куинн Бэйли

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актрисы США
Родившиеся в Галвестоне
Родившиеся 20 августа
Родившиеся в 1995 году